Бероєв Вадим Борисович (1937—1972) — радянський актор театру і кіно. Заслужений артист РРФСР.
 Бероєв Єгор Вадимович (* 1977) — російський актор театру та кіно. Фігурант бази «Миротворець».